Allium virescens  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Allium virescens descrita por Guss. es el Allium guttatum subsp. sardoum (Moris) Stearn
Allium virescens descrita por Lam. es el Allium oleraceum de L.

Referencias